Le cap Colonna peut désigner :
 le Cap Colonna en Calabre
 le cap Sounion en Attique
 un cap de la côte sud de Samos, tenant son nom d'une colonne de l'Héraion situé à proximité